Perrotta ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Perrotta (* 1981), italienischer Fußballspieler
 Gennaro Perrotta (1900–1962), italienischer Klassischer Philologe
 Lucilla Perrotta (* 1975), italienische Beachvolleyballspielerin
 Simone Perrotta (* 1977), italienischer Fußballspieler
 Tom Perrotta (* 1961), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor